Åkertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åkertjärnen, Västmanland, sjö i Köpings kommun, 
Stora Åkertjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Åkertjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Åkertjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Åkertjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Åkertjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (11,1 ha)
Åkertjärnen (Multrå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Åkertjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Väster-Åkertjärnen, sjö i Vännäs kommun,  (7,06 ha)
Åkertjärnen, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (8,7 ha)

Se även
Åkerstjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (19,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn